

Александровський район — муніципальний район, Владимирська область
 Александровський район — муніципальний район, Оренбурзька область
 Александровський район — муніципальний район, Томська область

 Александровський район — колишній район (1942-2019), Пермський край
 Александровський район — колишній район (1935-1962), Ростовська область
 Александровський район — колишній район (1924-2020), Ставропольський край
 Александровський район — назва Білогорського району Амурської області у 1926-1935 роках
 Александровський район — назва Полярного району Мурманської області у 1927–1931 роках

Див. також 
 Олександрівський район

ru:Александровский район